Сере́бряный ве́к (, , ) — образное название эпохи расцвета, несколько уступающего «золотому веку», то есть периоду наивысшего подъёма чего-либо.

 Серебряный век (античность) — мифологическое представление о периоде, который наступает после Золотого века.
 Серебряный век русской культуры — период в истории русской культуры, хронологически связываемый с началом XX века, совпавший с началом эпохи модернизма. Это время также имеет и французское наименование fin de siècle («конец века»).
 Подробней см. Серебряный век русской поэзии.
 Серебряный век комиксов — название периода в истории американских комиксов, который длился с 1956 до приблизительно 1970 года.
 Серебряный век оперетты — период истории венской оперетты с начала XX века до распада Австро-Венгерской империи в 1918 году.

Примечания